Кунавин Григорий Павлович (1903—1944) — участник Великой Отечественной войны, помощник командира стрелкового взвода 1021-го стрелкового полка 307-й стрелковой Новозыбковской дивизии 50-й армии 2-го Белорусского фронта, ефрейтор. Герой Советского Союза.

Биография 
Родился 8 января (21 января по новому стилю) 1903 года в селе Байны Российской империи (позже — Богдановичский район, ныне Городской округ Богданович Свердловской области) в крестьянской семье. Русский.

Окончил начальную школу в посёлке Каменск-Уральский (ныне город Свердловской области).

В Красной Армии в 1924—1927 годах. Работал на железнодорожной станции «Синарская», ныне в черте города Каменск-Уральский. Член ВКП(б) с 1932 года.

Вновь призван в ряды Красной Армии 10 октября 1941 года Каменским райвоенкоматом Свердловской области. В боях Великой Отечественной войны — с марта 1944 года. Участвовал в сражениях за освобождение Белоруссии и Польши. Помощник командира стрелкового взвода 1021-го стрелкового полка ефрейтор Григорий Кунавин 26 июля 1944 года в бою за деревню Гарасимовиче, расположенную в пяти километрах восточнее польского города Домброва-Бялостоцка, подполз на близкое расстояние к вражескому дзоту, мешавшему продвижению вперёд советскому подразделению, и своим телом (ценой собственной жизни) закрыл его амбразуру.

Согласно данным о безвозвратных потерях 307-й стрелковой дивизии, ефрейтор Кунавин Г. П. был похоронен в деревне Серютевица Сокольского района Белостокской области (ныне территория Польши). Перезахоронен в польской деревне Гарасимовиче, в бою за которую он отдал свою жизнь, и где отважному советскому воину установлен памятник.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм ефрейтору Кунавину Григорию Павловичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденом Ленина.
 Удостоен звания «Почётный гражданин деревни Гарасимовиче».

Память 

 Памятник Герою установлен в городе Каменск-Уральский Свердловской области ( скульптор В.Е. Егоров).
 Школа в деревне Гарасимовиче, Каменск-Уральская школа № 60, улица в Каменске-Уральском, улица в городе Богданович носят его имя.
 На здании железнодорожной станции «Богданович» Свердловской железной дороги в память о Г. П. Кунавине установлена мемориальная доска.
 В честь Героя названа железнодорожная станция «Кунавино» Свердловской железной дороги на пути следования электропоездов от Каменска-Уральского до Екатеринбурга.
 В школе № 60 Каменска-Уральского создан музей, а на фасаде её здания установлена мемориальная доска.
 В родном селе Байны одна из улиц названа именем Героя.

Примечания

Ссылки 
 
 Кунавин Григорий Павлович. Каменск-Уральский.
 Книга Памяти. Кунавин Григорий Павлович.

Родившиеся в городском округе Богданович
Члены КПСС
Участники Великой Отечественной войны, закрывшие телом амбразуру
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Похороненные в Польше